Contea di Perkins o Perkins County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Perkins (Dakota del Sud)
 Contea di Perkins (Nebraska)